Никола́й Рома́нов:
 
 Романов, Николай Васильевич (род. 1955) — российский религиозный деятель, отлучённый от Церкви бывший схимона́х и бывший схиигумен Екатеринбургской епархии Русской православной церкви.
 
 Романов, Николай Ильич (1867—1948) — российский и советский искусствовед, директор ГМИИ.
 Романов, Николай Кириллович (1919—1943) — Герой Советского Союза.
 Романов, Николай Константинович (1850—1918) — великий князь.
 Романов, Николай Никанорович (1848—?) — земский статистик, обследовал и издал описание всех уездов Тамбовской губернии.
 Романов, Николай Николаевич:
 Романов, Николай Николаевич (1913—1993) — советский государственный деятель, председатель Комитета по физической культуре и спорту.
 Романов, Николай Николаевич (младший) — (1856—1929) — великий князь, первый сын великого князя Николая Николаевича (старшего)
 Романов, Николай Николаевич (старший) (1831—1891) — великий князь, третий сын императора Николая Павловича.
 
 Романов, Николай Романович (1922—2014) — Его Высочество Князь.
 Романов, Николай Ростиславович (1945—2000) — предприниматель, один из представителей рода Романовых.
 Романов, Николай Степанович (род. 1949) — российский политический деятель, глава администрации Саратова.
 
 Романов, Николай Яковлевич (1908—1991) — советский актёр театра и кино.